

Linguistica
 Luis – lettera dell'alfabeto ogamico

Onomastica
 Luis – variante del nome proprio di persona Luigi

Persone
 André Luís dos Santos Ferreira – ex calciatore brasiliano
 André Luís Garcia – calciatore brasiliano
 Eduardo Luís – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Filipe Luís Kasmirski – calciatore brasiliano
 José Luís Santos da Visitação – calciatore brasiliano
 Laura Luís – calciatrice portoghese
 Mireya Luis – dirigente sportiva ed ex pallavolista cubana
 Vincent Luis – triatleta francese
 Zé Luís – calciatore capoverdiano